Ку́кковка () — топоним.

 Кукковка — гора в Петрозаводске.
 Кукковка — район Петрозаводска.

См. также 
 Новая Кукковка
 Старая Кукковка
 Южная Кукковка